Rigali ist der Familienname folgender Personen:

 Justin Francis Rigali (* 1935), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Philadelphia und Kardinal
 Roberto Rigali (* 1995), italienischer Leichtathlet